Письменность хани — письменность, используемая для записи нескольких близкородственных языков, традиционно считающихся в
Китайской Народной Республике диалектами языка хани. В Китае выделяются 3 основных диалекта языка хани — хая, бика и хаобай. Однако согласно современным классификациям языков принято считать, что единый язык хани отсутствует, а то, что в Китае традиционно считают языком хани, на самом деле является примерно 10 различными, хотя и близкородственными, языками.

Языки хани распространены в Китае, Мьянме, Таиланде, Лаосе и Вьетнаме. Такая широкая география стала причиной возникновения в разное время различных систем письма для языков хани. В настоящее время письменность имеют собственно язык хани (в КНР считается диалектом хая), а также язык акха (в КНР считается диалектом яни). В прошлом также были попытки создания письменности для языков бика (в КНР считается диалектом бика).

В разное время и в разных странах языки хани использовали следующие системы письма:
 Латинский алфавит в различных вариациях — с 1927 года по настоящее время. Используется в Китае, Мьянме и Таиланде. Является основным для языков хани.
 Бирманское письмо — с 1963 года. Использовалось в Мьянме.
 Тайское письмо — с 1968 года. Использовалось в Таиланде.

Миссионерские алфавиты 
Первые алфавиты для языков хани были созданы европейскими миссионерами. В 1927 году итальянский католический миссионер Франческо Порталуппи, служивший в бирманском городе Чёнгтун, разработал для языка акха письменность на латинской графической основе. Инициали в этой системе письма обозначались знаками ph, p, th, t, kh, k, b, d, g, phy, py, by, my, m, n, ng, ny, qh, q, h, s, z, sh, gh, c, ch, ts, tc, dz, y, l. Финали передавались знаками i, ů, e, oe̊, è, ë, a, ü, o, ò, äng, m, am, ao, aè, òa, òe, òè, èo, ee, èè, òò. Для обозначения тонов применялись надстрочные и подстрочные значки, ставившиеся в конце слога после буквы (для примера приведены в сочетании с буквой a): aˉ aˇ aˍ a˯ a˰.

В 1952 году американский миссионер-баптист Пол Льюис, также работавший в Чёнгтуне, разработал новый вариант латинизированной письменности для акха. В общих чертах этот алфавит напоминал «католический» вариант, но имел и отличия, особенно в отображении финалей. Так, инициали обозначались знаками p, t, k, b, d, g, h, s, z, sh, y, k', g', ts, dz, c, j, m, n, ng, l, py, by, my. Финали — знаками i, e, eh, oi, oe, o, eu, a, ah, u, o, aw. Для обозначения тонов использовалось 4 знака (для примера приведены в сочетании с буквой a): aˇ a˄ a˯ a˰.

Алфавит Льюиса получил дальнейшее развитие в Таиланде в 1997 году, когда он был модифицирован Чайотом Кукэвкасемом (Chaiyot Kukaewkasem). Модифицированный алфавит включал знаки для инициалей p, t, k, k', b, d, g, g', h, m, n, ng, ny, py, by, my, s, sh, z, ts, dz, c, j, y, l; для финалей — i, e, eh, a, oe, oi, eu, ui, o, u, ah, aw, ai, am, ao. Тона обозначались аналогично «баптистской орфографии» Льюиса.

Создание письменности в КНР 
Хани, живущие в Китае, до середины 1950-х годов письменности не имели, хотя отмечены случаи попытки приспособить китайские иероглифы для записи текстов на хани. В 1952 году в Юньнаньском институте национальностей была создана секция языка хани. Специалисты этой секции начали исследование языка, завершённое к весне 1957 года. Материалы исследования показали, что «диалекты языка хани» имеют крайне сильное расхождение. Так, лишь 3 % корней в выборке «диалектов» хая и бика оказались одинаковыми, 37 % — схожими, а остальные не имели общих черт. В то же время «диалект» хаобай оказался весьма близок к диалекту хая. Учитывая это, а также то, что на хая разговаривало 330 тыс. человек, на бика 120 тыс., а на хаобай 70 тыс., было решено создать 2 алфавита для хани — один для хая, другой для бика. Как и для других нацменьшинств южного Китая для алфавитов хани в то время было решено взять смешанный алфавит, составленный при участии советского учёного Г. П. Сердюченко. На конференции, прошедшей в марте 1957 года в Куньмине, оба алфавита были официально утверждены.

Алфавит хая: Aa Bb Сс Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Шш Nn Иŋ Oo Өө Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ww Xx Yy Zz Зз.

Инициали

Финали

Тона

Алфавит бика: Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Шш Jj Kk Ll Mm Nn Иŋ Oo Өө Pp Qq Rr Ss Tt Uu Xx Зз Ыы.

Инициали

Финали

Тона

Уже во второй половине 1957 года в КНР наметилась тенденция к отказу от смешанного алфавита и переходу алфавитов национальных меньшинств на графическую систему, основанную на пиньине. В 1958 году алфавиты для хани были пересмотрены. Они стали включать 26 стандартных латинских букв. В июне 1958 года было решено отказаться от отдельного алфавита для бика и сделать хая литературным письменным языком для всех хани. Новый вариант алфавита хая оставался в употреблении до 1960 года, когда по политическим причинам его использование прекратилось и хани Китая стали снова бесписьменными.

Инициали

Финали

Тона

Алфавиты на основе бирманского и тайского письма 
В 1960-е годы были предприняты попытки создания письменности для акха на основе бирманского и тайского письма. В 1963 году в Бирме У Ба Тве разработал алфавит акха на бирманской графической основе. Этот алфавит имел следующие знаки: согласные — ဖ, ပ, ဘ, ဗ, မ, ဖျ, ပျ, ဘျ, ဗျ, မျ, ထ, တ, ဒ, ဓ, န, ကှျ, ချ, ဂျ, ည, ခ, က, ဂ, င, ခှ, ကှ, စ, စျ, ဆျ, ဃ, ဟ, ဆ, ကျ, ဇ, ရ, လ. Гласные звуки и тона обозначались с помощью диакритических знаков, стандартных для бирманского письма. На этом алфавите вышел ряд печатных изданий.

В 1968 году в Таиланде миссионер Петер Висс (Peter Wyss) составил алфавит для акха на тайской графической основе. Он включал следующие знаки для согласных: ป, ปย, ต, จ, ก, พ/ผ, พย/ผย, ท/ถ, ช/ฉ, ค/ข, อ, บ, บย, ด, ฌ/หฌ, ฆ/หฆ, ม/หม, มย/หมย, น/หน, ญ/หญ, ง/หง, ซ/ส, ฮ/ห, ล/หล, ย/หย, ฏ. Гласные звуки и тона обозначались с помощью диакритических знаков, стандартных для тайского письма. На этом алфавите также вышел ряд печатных изданий.

Возрождение письменности в КНР 

В конце 1970-х годов в Китае, переживавшем период демократизации, возобновился процесс развития языков нацменьшинств. Возобновилось и неофициальное использование письменности хани. В 1982 году в Хунхэ-Хани-Ийском автономном округе началась подготовка учителей языка хани. В 1983 году старый алфавит хая (версия 1958 года) был пересмотрен и утверждён в новой версии, использовавшей, как и ранее, стандартный латинский алфавит:

Инициали

Финали

Тона

В 1980-е годы акха (в Китае известны как яни), проживающие в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, создали неофициальную систему записи для своего языка. В 1991 году власти официально одобрили создание отдельной письменности для яни, а в 1995 году она была разработана и постепенно внедрена в сферы образования и книгоиздания. При создании письменности яни было решено максимально приблизить её к письменности хая, но при этом учесть все фонетические особенности яни.

Инициали

Финали

Тона

Выработка единой системы письма 
В 1988 году в Таиланде Akha Assosiation разработала новый вариант латинизированного алфавита для акха, приближенный к письменности китайских хани. Он использовал инициали p, t, k, x, b, d, g, q, h, m, n, ng, ny, py, by, my, s, sh, z, dz, ch, j, y, l, финали i, e, eh, a, oe, oi, eu, ui, o, u, um, ang, aw, ai, am, ao, а также знаки l, q, v, vq для обозначения тонов. Ещё один вариант алфавита для акха Таиланда предложил и внедрил в 2000—2001 годах Лео Альтинг фон Гойзау. В его варианте инициали обозначались знаками p, t, k, x, b, d, g, hg, h, m, n, ng, ny, py, by, my, s, sh, z, dz, ch, j, y, l, финали — i, e, eh, a, oe, oi, eu, ui, o, u, ang, aw, ai, am, ao, тона — r, q, vr, v, vq.

В 1999 году на 3-й конференции акха в Цзинхуне был поднят вопрос о выработке единой орфографии для всех акха, проживающих как в Китае, так и в Мьянме и Таиланде. Для реализации этой задачи было решено выбрать латинский алфавит. Для разработки орфографии было рассмотрено 3 варианта письменности — китайская (базирующаяся на пиньине), мьянманская (баптисткая) и тайская (алфавит фон Гойзау). В 2008 году единая орфография акха была составлена (в 2009 незначительно изменена) и начала вводиться в жизнь — сферы образования, книгоиздания и электронных ресурсов.

Официально единый алфавит акха выглядит так: инициали В b, С c, D d, G g, H h, J j, K k, L l, M m, N n, P p, S s, T t, Y y, Z z, By by, Dz dz, Gh gh, Kh kh, My my, Ng ng, Ny ny, Py py, Sh sh, Ts ts, финали a, e, i, o, u, m, ae, ai, am, an, ao, aw, eu, oe, oi, ui, знаки для обозначения тонов q, r, v, f, x.

Таблица соответствий 
Таблица соответствий букв письменностей акха (яни) составлена по:

Примечания

Литература 
 
 

Письменности лоло-бирманских языков
Алфавиты на основе латинского